Dofana (auch Dofàna) bezeichnet 

 den Berg Dofana in Pakistan

 die Kirchen
 Sant’Ansano a Dofàna, Kirche in Castelnuovo Berardenga, Ortsteil Casetta
 Cappella di Sant’Ansano a Dofàna, Kapelle in Castelnuovo Berardenga, Ortsteil Casetta
 Santa Maria a Dofàna, Kirche in Castelnuovo Berardenga, Ortsteil Monteaperti (Montaperti)